Это список аэропортов в Ираке, сгруппированных по типам и отсортированных по месту расположения.

Аэропорты

Ссылки 
 
 

Ирак